Джуліа́ні () — італійське прізвище.

 Альберто Джуліані ( 1964) — італійський волейбольний тренер.
 Марія Джуліані (, 1875–1900) — свята Римо-католицької церкви.
 Мауро Джуліані — італійський композитор.
 Рудольф Джуліані — американський політик.

Італійські прізвища